Arabembia är ett släkte av insekter. Arabembia ingår i familjen Embiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Arabembia